Luisa de Suecia (Lady Louise Alexandra Marie Irene Mountbatten; Heiligenberg, 13 de julio de 1889 - Estocolmo, 7 de marzo de 1965) fue esposa del rey Gustavo VI Adolfo y por lo tanto reina consorte de Suecia desde 1950 hasta su muerte en 1965. Fue princesa de Battenberg, hija del príncipe Luis de Battenberg y de su esposa, la princesa Victoria de Hesse-Darmstadt. Era bisnieta de la reina Victoria del Reino Unido.

Biografía 
Luisa creció en Inglaterra. En su infancia y juventud fue llamada "Su Alteza Serenísima Princesa Luisa de Battenberg". Su padre, marqués de Milford Haven, renunció a sus títulos alemanes en 1917 y cambió el nombre de la familia de Battenberg a Mountbatten (una traducción literal al inglés), una rama de la Casa de Windsor (anteriormente Sajonia-Coburgo-Gotha). El título que la princesa empleaba públicamente era Lady Luisa Mountbatten. Era hermana de la princesa Alicia de Battenberg, princesa de Grecia y madre del príncipe Felipe de Edimburgo.

En 1914, Luisa y su madre iniciaron un viaje a Rusia en el que visitaron a la familia imperial; sin embargo, al estallar la Primera Guerra Mundial su padre les pidió que regresaran y su madre dejó sus joyas en custodia de la emperatriz. Durante la guerra Luisa participó en labores de enfermería en Francia entre 1915 y 1917, en el Hospital Inglés de Nevers. Por esa labor recibió la condecoración militar de la Real Cruz Roja.

En 1909 recibió una propuesta de matrimonio del rey Manuel II de Portugal, y, a pesar de la aprobación su tío Eduardo VII, lo rechazó. Ese mismo año se comprometió secretamente con el príncipe Cristóbal de Grecia, pero ambos rompieron el compromiso por razones financieras. Diez años después Cristóbal se casó con una rica viuda norteamericana (Anastasia de Grecia) y en 1929 con la princesa Francisca de Orleans.

Durante la guerra Luisa se volvió a comprometer secretamente, esta vez con Alexander Stuart-Hill, un artista afincado en París. Tras comunicárselo a sus padres la pareja decidió casarse después de la guerra, pero el padre de Luisa le explicó de las tendencias homosexuales del artista por lo que el futuro matrimonio se hizo imposible.

En 1923, su "tío" el príncipe heredero Gustavo Adolfo de Suecia, viudo de su tía segunda Margarita de Connaught, realizó una visita a Londres en la que se enamoró de Luisa. A pesar de que Luisa alguna vez dijo que nunca se casaría con un rey o un viudo aceptó comprometerse. Sin embargo, la Ley de Sucesión sueca estipulaba que si un príncipe sueco se casaba con o sin el conocimiento y consentimiento del rey con una plebeya sueca o la hija de un plebeyo extranjero perdía su derecho a la Corona. Al hacerse público el compromiso se inició el debate sobre si Luisa era constitucionalmente elegible para convertirse en la futura reina de Suecia por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores sueco declaró que su padre "no pertenecía a una familia soberana o a una familia que, de acuerdo a la práctica internacional, no sería igual a la otra" y anunció que el gobierno sueco había pedido una explicación al gobierno británico sobre la "posición de Lady Luisa Mountbatten". Posteriormente, el ministerio sueco anunció que tras investigaciones de determinó que el compromiso estaba en cumplimiento de las leyes de sucesión. 

El 27 de octubre de 1923, los embajadores británico y sueco firmaron el "Tratado entre Gran Bretaña y Suecia sobre el matrimonio de Lady Luisa Mountbatten con Su Alteza Real el príncipe Gustavo Adolfo, príncipe heredero de Suecia" que estipulaban que el matrimonio se celebraría en Londres debidamente legalizado, que los arreglos financieros de la pareja se expresarían en un contrato matrimonial y que las ratificaciones de los dos países se intercambiarían en Estocolmo. 

El 3 de noviembre de 1923 en el Palacio de St. James se casó con el príncipe heredero de Suecia, Gustavo Adolfo, duque de Escania (futuro Gustavo VI Adolfo). 

Durante la Guerra de Invierno en Finlandia, varios niños finlandeses llegaron a Suecia en busca de refugio. Luisa arregló el Palacio de Ulriksdal para que sirviese como casa de algunos niños. Ahí la princesa en persona convivió con los niños y participó en los juegos infantiles. Después de la guerra y el regreso de los niños a su patria, la reina mantuvo contacto con varios de ellos e inclusive los visitó en Helsinki.

El matrimonio no pudo tener hijos. La única hija que tuvo la reina murió al nacer. Luisa amaba a los niños, y fue muy cariñosa con los nietos de su esposo. Mantuvo una muy buena relación con sus hijastros que eran sus primos segundos, en especial con la princesa Ingrid y el príncipe Carlos Juan.

La reina Luisa fue muy popular entre los ciudadanos suecos por su carácter sencillo y su sentido del humor. Tenía ciertas costumbres excéntricas, como llevar a sus perros escondidos en su ropa cuando viajaba al extranjero, lo que provocaba problemas en la revisión. Era muy nerviosa, y atravesaba las calles con tal descuido, que una vez estuvo a punto de ser atropellada por un autobús en Londres. Ella misma decía que cargaba en su bolso de mano una tarjeta con la leyenda "Soy la reina de Suecia", para que en el caso de tener un accidente supieran quién era.

Al igual que su marido, la reina pasaba por las calles de Estocolmo y realizaba compras repentinas en el barrio antiguo de la ciudad, codeándose con los ciudadanos. Ella y el rey salían del Palacio Real a recorrer las calles, sin la presencia de ningún guardaespaldas o alguna persona de la corte.

Falleció en Estocolmo en 1965. Su cuerpo se halla sepultado junto al de su marido en el cementerio real de Haga, en las afueras de la capital de Suecia.

Títulos y tratamientos 

 13 de julio de 1889 – 14 de julio de 1917: Su Alteza Serenísima la princesa Luisa de Battenberg
 14 de julio de 1917 – 7 de noviembre de 1917: Señorita Luisa Mountbatten
 7 de noviembre de 1917 – 3 de noviembre de 1923: Lady Luisa Mountbatten
 3 de noviembre de 1923 – 29 de octubre de 1950: Su Alteza Real la princesa heredera de Suecia, duquesa de Escania 
 29 de octubre de 1950 – 7 de marzo de 1965: Su Majestad la reina de Suecia

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas suecas 
  Dama de la Orden de los Serafines (29/10/1950).
  Comandante gran cruz de la Orden de la Espada.
  Comandante gran cruz de la Orden de la Estrella Polar.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Gran estrella de la Orden al Mérito de la República de Austria (República de Austria, 1960).
  Dama de la Real Cruz Roja (Reino Unido).
  Medalla de Oro del Reconocimiento (República Francesa).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Battenberg
Nobles de Reino Unido
Reinas consortes de Suecia del siglo XX
Reinas consortes de Suecia con los Bernadotte
Miembros de la Real Cruz Roja
Orden de la Espada
Damas de la Orden de los Serafines
Fallecidos en Estocolmo
Nobles alemanas del siglo XIX
Nobles alemanas del siglo XX